Халид Мушир Исмаэль ( ; 14 февраля 1981, Дохук, Ирак) — иракско-курдский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал в сборной Ирака.

Карьера 
Начал карьеру в «Мосуле», спустя 2 года переходит в «Эрбиль». В «Эрбиле» проводит 2 сезона и в 2004 году переходит в «Дохук». В сезоне 2009/10 Халид приводит клуб к первому трофею и «Дохук» становится чемпионом Ирака. В Кубке АФК «Дохук» доходит до четвертьфинала.

Халид является игроком сборной Ирака и Курдистана. С последней он выиграл VIVA World Cup 2012, а на Al Nakba Cup 2012 проходящем в Палестине команда взяла бронзу.

Достижения 
 Чемпион Ирака: 2009/10
 Серебряный призёр чемпионата Ирака: 2011/12
 Бронзовый призёр чемпионата Ирака (2): 2007/08, 2008/09

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Eurosport.com
 Профиль на сайте Goalzz
 Профиль на сайте Goal.com
 Профиль на сайте Footballdatabase.eu
 
 страница на Facebook

Футболисты Ирака
Игроки сборной Ирака по футболу
Игроки ФК «Мосул»
Игроки ФК «Эрбиль»
Игроки ФК «Дахук»
Игроки ФК «Заху»